Максутов Дмитрий:
 Максутов, Дмитрий Петрович (1832—1889) — князь, контр-адмирал, главный правитель Русской Америки.
 Максутов, Дмитрий Дмитриевич (1870 — ?) — морской офицер, капитан 1 ранга, пресс-атташе при русской миссии в Турции.
 Максутов, Дмитрий Дмитриевич (1896—1964) — советский учёный-оптик, член-корреспондент АН СССР. См. также 
 Максутовы